Хребтовая функция — функция комплексного переменного, модуль которой в каждой точке некоторого интервала мнимой оси больше или равен модулю функции во всех точках прямой, параллельной действительной оси. Понятие
хребтовой функции и изучение её свойств впервые провёл Дюге.

Определение 
Функция комплексного переменного  , определённая и аналитическая в области  , содержащей интервал   мнимой оси  называется хребтовой в   вдоль интервала  мнимой оси, если для всех  верно нерваенство  .

Свойства 
Если функция , хребтовая в , то:
 функция  постоянна для всех .
 функция  выпукла для всех (Теорема Дюге).

Примечания

Литература 
 
Типы функций
Комплексный анализ